Verbena ist eine

 Pflanze, deren Zweige und Wurzelballen im römischen Staatskult von den Fetialen getragen wurden, siehe Sagmina
 Gattung der Eisenkrautgewächse, siehe Verbenen
 alte lateinische Bezeichnung für Echtes Eisenkraut
 eine Stadt in Alabama, siehe Verbena (Alabama)